Ez a lista a Boxi című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (2013)

Második évad (2014)

Harmadik évad (2016) 

Televíziós sorozatok epizódlistái